Луг:
 Луг — участок суши, покрытый многолетней травянистой растительностью.
 Луг () — божество в кельтской мифологии.

Топоним 
 Луг (Дервента) — деревня в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина.

Белоруссия 
 Луг — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Германия 
 Луг — серболужицкое наименование деревни Луга в Верхней Лужице, община Нешвиц, район Баутцен.
 Луг (Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Луг Терезы (Терезиенвизе, ) — специальная территория в Мюнхене.

Россия 
 Луг — деревня в Княжпогостском районе Коми.
 Луг — хутор в Пристенском районе Курской области.
 Луг — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Луг — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Луг — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Луг — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Луг — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Луг — деревня в Палкинском районе Псковской области, Качановская волость.
 Луг — деревня в Палкинском районе Псковской области, Черская волость.
 Луг — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Луг — деревня в Порховском районе Псковской области.

Украина 
 Луг — село в Раховском районе Закарпатской области.
 Луг — село в Ужгородском районе Закарпатской области.
 Луг — село в Тлумачском районе Ивано-Франковской области.
 Луг — село в Золочевском районе Львовской области.
 Луг — село во Львовском районе Львовской области.
 Луг — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Луг — село в Яворовском районе Львовской области.
 Луг — село в Середино-Будском районе Сумской области.

Реки 
 Луг (приток Днестра) — река в Жидачовском районе Львовской области.
 Луг (приток Серета) — река в Бродовском районе Львовской области.

См. также 
 LUG (Linux Users Group) — группа пользователей Linux.
 Луга (значения)
 Луги (значения)